Phil steht für:

 Brief des Paulus an die Philipper, ein Buch der Bibel
 Philip, eine Kurzform des Vornamens
 Phil, ein Murmeltier und den Protagonisten in Punxsutawney, die in dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mitspielten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Phil (Kentucky)
 Phil (Nevada)
 Phil (North Carolina)
 Phil Campbell (Alabama)

phil steht für:
 den griechischen Wortstamm für Freund, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #P
 die Abkürzung für den Doktor der Philosophie in Form von Dr. phil.

Siehe auch:
 Phile
 Phils

PHIL